Hatting kan syfta på:

 Hatting, Danmark – en ort i Horsens kommun, Region Mittjylland, Danmark
 Hatting, Oberösterreich – en ort i Sankt Marienkirchen am Hausruck, Ried im Innkreis, Oberösterreich, Österrike
 Hatting, Tyrolen – en ort och kommun i Innsbruck-Land, Tyrolen, Österrike
 Hatting, Tyskland – en ort i Fraunberg, Landkreis Erding, Tyskland
 John Hatting – en dansk popsångare, musiker och låtskrivare